«Луккенвальде» () — футбольный клуб из Луккенвальде, Бранденбург, Германия. Клуб был создан в 1963 году в результате слияния футбольных клубов Motor Luckenwalde и Progress Luckenwalde под названием TSV Luckenwalde. В сезоне 2022/23 играет в Региональной лиге «Северо-Восток».

История 
Клуб основан в 1963 году. С 1992 по 2000 год выступал в Ландеслиге Бранденбург. С 2000 по 2009 выступал в Фербандслиге Бранденбург. С 2009 по 2015 год выступал в Оберлиге «Северо-Восток». Три года: 2015/16, 2016/17, 2017/18 выступал в Региональная лиге «Северо-Восток». После вылета в Оберлигу «Северо-Восток» Луккенвальде сыграл два сезона и опять поднялся в Региональную лигу.

Состав 
Состав приведён по состоянию на 4 октября 2022 года.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Статистика выступлений с объединения Германии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Луккенвальде на Трансфермаркете
 Официальный сайт
 Луккенвальде на kicker.de

Футбольные клубы Германии